Пупков — русская фамилия.

Известные носители:
 Пупков, Евгений Борисович (1976—2021) — казахстанский хоккеист, защитник.
 Пупков, Константин Александрович (1930—2020) — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой кибернетики и мехатроники Инженерного факультета Управления по науке и инновациям РУДН.
 Пупков, Михаил Алексеевич (1922—2007) — советский военный, участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза. Гвардии полковник.